Jeanne de Navarre peut désigner :

 une reine de Navarre ayant porté le prénom de Jeanne :
 Jeanne  de Navarre (1273-1305), reine de Navarre (1274-1305), reine de France (1285-1305) par son mariage avec Philippe IV le Bel ;
 Jeanne II de Navarre ou Jeanne de France (1311-1349), reine de Navarre (1328-1349), fille de Louis X le Hutin, épouse de Philippe d'Évreux ;
 Jeanne III de Navarre, dite aussi Jeanne d'Albret (1528-1572), reine de Navarre (1555-1572), épouse Antoine de Bourbon.

 une princesse de Navarre ayant porté le prénom de Jeanne :
 Jeanne de Navarre (1326-1387), religieuse de Longchamp, fille aînée de la reine Jeanne II de Navarre et de Philippe d'Évreux ;
 Jeanne de Navarre (1339-1403), vicomtesse de Rohan, plus jeune fille de la reine Jeanne II de Navarre et de Philippe d'Évreux, seconde épouse de Jean I de Rohan ;
 Jeanne de Navarre (1370-1437), fille du roi de Navarre Charles II le Mauvais, duchesse de Bretagne (1386-1399) par son mariage avec Jean IV de Bretagne, puis reine d'Angleterre (1403-1413) par son mariage avec Henri IV ;
 Jeanne de Navarre (1382-1413), fille et héritière du roi de Navarre Charles III le Noble, comtesse de Foix (1412-1413) par son mariage avec Jean I de Foix.

Homonymie dynastique